Die Oberste Liga 1998 war die 7. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Yelimai Semipalatinsk sicherte sich den Meistertitel.

Modus 
14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Kasachstan 1998 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998